Рубежівка — історична місцевість у Києві.
 Рубежівка — село у Житомирській області.